Bolivia kan syfta på:

Geografi

Kuba 

 Municipio de Bolivia – en kommun
 Bolivia, Kuba, Provincia de Ciego de Ávila,

Länder 

 Bolivia, självständig stat,

Mexiko 

 Bolivia, Mexiko, Chiapas, Escuintla,

USA 

 Bolivia, North Carolina, countyhuvudort, Brunswick County,

Se även
Simón Bolívar